Swanville (Indiana) ;
 Swanville (Maine) ;
 Swanville (Minnesota) ;

Homonymie de localités aux États-Unis